est une locution anglaise qui signifie « l'ingrédient principal ». Elle peut désigner :
 The Main Ingredient, un groupe de soul américain ;
 The Main Ingredient, un album du duo de hip-hop américain Pete Rock and C.L. Smooth.